O nome Mitrídates ou Mitridates () é a forma grega do indo-ariano Mithra-Datt, que significa "alguém doado por Mitra". Mitra é o deus-sol indo-ariano e Datt (doado por) deriva do radical proto-indo-europeu da, "dar".

É o nome de um grande número de reis, soldados e estadistas na dinastia iraniana dos partos (ou arsácidas) e da realeza e nobreza da Anatólia.

Mitrídates, Mitradates ou Mithridates podem referir-se a:

Governantes

Reis da Armênia
 Mitrídates I de Comagena (da dinastia orôntida)
 Mitrídates II de Comagena (da dinastia orôntida)
 Mitrídates da Armênia (35–51)

Reis do Bósforo
 Mitrídates I do Bósforo
 Mitrídates II do Bósforo

Reis de Cio
 Mitrídates I de Cio
 Mitrídates II de Cio (337–302 a.C.)

Reis da Ibéria (Cáucaso)
 Mitrídates I da Ibéria
 Mitrídates II da Ibéria
 Mitrídates III da Ibéria
 Mitrídates IV da Ibéria
 Mitrídates V da Ibéria

Reis da Pártia

Reis do Ponto
 Mitrídates I de Ponto (302–226 a.C.)
 Mitrídates II de Ponto (250–220 a.C.)
 Mitrídates III de Ponto (220–185 a.C.)
 Mitrídates IV de Ponto (170–150 a.C.)
 Mitrídates V de Ponto (150–120 a.C.)
 Mitrídates VI de Ponto (120–63 a.C.)

Outras pessoas
 Mitrídates da Pérsia (século IV a.C.) — sobrinho de Dario III da Pérsia
Mitrídates (soldado) (século V a.C.) — jovem soldado persa que, segundo Plutarco, matou acidentalmente o general e príncipe persa Ciro, o Jovem na Batalha de Cunaxa
Eunuco do  que ajudou Artabano a matar Xerxes I da Pérsia
Personagem que lutou contra os gregos e foi antepassado dos reis de Ponto
Mitrídates, de acordo com Heródoto, foi um pastor medo que criou Ciro, o Grande secretamente com sua esposa Cino até os dez anos de idade, tendo feito de seu próprio filho natimorto o assassinado Ciro.

Outros usos
Mitridatismo — prática de ingerir pequenas doses de um veneno para conseguir imunidade a ele
Nome de uma tragédia de Jean Racine
Designação antigamente comum para livros contendo amostras de várias línguas, pois diz-se que Mitrídates VI de Ponto falava mais de 25 línguas

Ver também

Desambiguações de antropônimos
Prenomes